El término IPC, una sigla, puede designar:

 el índice de percepción de corrupción;
 el índice de precios al consumidor;
 el Índice de Precios y Cotizaciones, un índice bursátil de la Bolsa de México;
 las siglas de instrucciones por ciclo, unidad de rendimiento de los microprocesadores; 
 International Publishing Company, las siglas de la empresa editorial británica fundada en 1963; 
 Inter-Process Communication, término inglés referido a la comunicación entre procesos en un sistema informático;
 el Aeropuerto Internacional Mataveri, por su código IATA;
 la International Petroleum Company, empresa petrolera, filial de la Standard Oil de New Jersey, que explotó el yacimiento de La Brea y Pariñas (Perú), de 1914 a 1969;
 IPC Media, editorial de revistas comerciales y digitales de Reino Unido;
 Iraq Petroleum Company;
 el Inventario de Personalidad de California, también conocido como Test CPI.